

Geografia

Germania 
 Freimersheim – comune nel circondario di Alzey-Worms (Renania-Palatinato)
 Freimersheim – comune nel circondario della Weinstraße Meridionale (Renania-Palatinato)